Weitzmann eller Weitzman är ett judiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Karl Friedrich Weitzmann
 Martin Weitzman

Judiska efternamn